Edelmannshof ist ein Ortsname:
 Edelmannshof (Jagsthausen), Einzelhof im zentralen Gemeindeteil von Jagsthausen im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Edelmannshof (Rudersberg), Weiler im zentralen Gemeindeteil von Rudersberg im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Edelmannshof ist ein Gebäudename:
 Edelmannshof (Perschen), ehemalige Hofstelle, heute Teil des Freilandmuseums Oberpfalz im Kirchdorf Perschen der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern  
 Burgrest Edelmannshof, abgegangene Burg im Dorf Rappach der Gemeinde Bretzfeld im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Edelmannsgut
 Adelshof